Я́мка — топоним:

 Ямка — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия, Россия
 Ямка — озеро в Курумканском районе, Республика Бурятия, Россия
 Ямка — озеро в Семикаракорском районе, Ростовская область, Россия
 Ямка — озеро в Колпашевском районе, Томская область, Россия
 Ямка — озеро в Сладковском районе, Тюменская область, Россия
 Ямка — река в Новокузнецком районе, Кемеровская область, Россия
 Ямка — малая река в Киеве, Украина